

Patronyme 
 June Havoc, une actrice canadienne
 Havoc, un rappeur américain, membre de Mobb Deep
 Havoc Da Mouthpiece, un membre du groupe de gangsta rap

Fiction

Cinéma 
 Havoc, un film de Rowland V. Lee, sorti en 1925 ;
 Jeux de gangs (Havoc), un film de Barbara Kopple, sorti en 2005 ;
 Rex Havoc, un long métrage d'animation américain.
 Havoc, un film américano-britannique prévu pour 2022.

Jeu vidéo 
 Havoc, un jeu vidéo sorti sur Mega Drive en 1993

Personnages 
 Jean Havoc, un des personnages du manga , de Hiromu Arakawa ;

 Havoc, le surnom d'un des personnages de l'anime , de Tensai Okamura.
 Havoc, nom du personnage principal du jeu vidéo .

Divers 
 Halloween Havoc, était un pay-per-view de catch 
 Douglas A-20 Havoc, un avion militaire,
 Mil Mi-28 (code OTAN Havoc), un hélicoptère d'attaque russe.
 Le Havoc est un hélicoptère de combat futuriste dans le jeu vidéo G-Police. 
 , destroyer britannique
 Havoc est une chanson du groupe suisse Eluveitie issue de l'album Elvetios.
  est un projet de mission vénusienne.

Autres homonymes 
 Pour l’appellation , voir la page d'homonymie 
 

Homonymie de titre